Alexander Hamilton (1755–1804) – amerykański polityk, przywódca Federalistów, twórca dolara amerykańskiego, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 Alexander Hamilton (1786–1875) – amerykański wojskowy i polityk, syn
 Alexander Hamilton (1816–1889) – amerykański polityk, wnuk
 Alexander Hamilton – amerykański film biograficzny z 1931
 Alex Hamilton (1936–1990) – szkocki piłkarz
 Alex Hamilton (1937–2009) – szkocki piłkarz
 Alex Coomber z d. Hamilton (ur. 1973) – brytyjska skeletonistka
 Alex Hamilton (ur. 1993) – amerykański koszykarz

Zobacz też 
 Alexander Hamilton Stephens
 Hamilton (musical)